Op de 106e vrouweneditie van het US Open in 1992 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 13 september 1992.

Samenvatting 
Titelverdedigsters Pam Shriver en Natallja Zverava hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Shriver speelde samen met Martina Navrátilová – dit team was het vierde reekshoofd en bereikte de halve finale.
 Zverava wist, met Gigi Fernández aan haar zijde, haar titel te verlengen.

Het als derde geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Jana Novotná en Larisa Savtsjenko-Neiland in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Puerto Ricaanse Fernández had daarnaast 26 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Wit-Russin Zverava 22.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vijf Nederlandse speelsters namen aan het toernooi deel:
 Miriam Oremans en Caroline Vis bereikten de tweede ronde.
 Ingelise Driehuis speelde samen met de naar Frankrijk verhuisde Noëlle van Lottum – zij strandden in de eerste ronde.
 Brenda Schultz en de Amerikaanse Debbie Graham wisten evenmin hun openingspartij te winnen.
 Ook Nicole Muns-Jagerman en Michelle Jaggard-Lai uit Australië konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

De enige Belgische deelneemster, Sabine Appelmans, speelde samen met Judith Wiesner (Oostenrijk) – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1992